Odón de Borgoña (en francés: Eudes IV de Bourgogne; 1295 - Sens (Yonne), Francia 3 de abril de 1350) fue duque de Borgoña desde 1315 hasta su muerte. Fue el segundo hijo de Roberto II de Borgoña y su esposa Inés de Francia. Sucedió a su hermano Hugo V en 1315 como Odón IV. Se opuso a la sucesión de Felipe V de Francia, apoyando los derechos de su sobrina Juana de Francia, hija del rey Luis X, pero llegó a un acuerdo con el nuevo rey el 27 de marzo de 1318.

Sucedió a su hermano Luis en 1316 como rey titular de Tesalónica, príncipe de Acaya, y se opuso cuando Roberto I de Nápoles tomó Acaya. Odón vendió sus derechos el 14 de abril y 7 de octubre de 1321 a Luis I de Borbón y Felipe I de Tarento. Fue conde palatino de Borgoña y conde de Artois por derecho de su esposa en 1330. Acompañó al rey Felipe V en su expedición a Flandes en 1328. Defendió Saint-Omer en 1340 contra Roberto de Artois, y murió en 1350. Dejó por sucesor a su nieto Felipe de Rouvres.

Biografía

Origen 
Odón fue el hijo de Roberto II de Borgoña e Inés de Francia, y nieto por línea paterna de Hugo IV de Borgoña y Yolanda de Dreux, y por línea materna de Luis IX de Francia y Margarita de Provenza. Sus hermanos fueron Hugo V de Borgoña y Luis de Borgoña, rey titular de Tesalónica, así como Blanca de Borgoña, casada con Eduardo de Saboya, y Margarita de Borgoña, casada con Luis X de Francia y Juana de Borgoña, casada con Felipe VI de Francia.

Ascenso al poder y conflicto con Felipe V de Francia 

Sucedió a su hermano Hugo V de Borgoña en 1315. Para obtener el favor de su hermano menor, Luis, el nuevo duque tenía que darle el castillo de Duesme y cuarenta mil libras. A la muerte del rey Luis X de Francia (1316), Odón apoyó los derechos de su sobrina Juana, que entonces tenía cinco años, contra el conde Felipe de Poitiers, hermano de Luis X, pero finalmente cedió mediante un tratado firmado en Vincennes el 17 de julio de 1316 en la que reconocía a Felipe de Poitiers como regente. A cambio, Felipe V organizó los esponsales del Duque con su hija Juana.

A la muerte del pequeño Juan I el Póstumo el 19 de noviembre de 1316, Felipe de Poitiers se proclamó rey de Francia con el nombre de Felipe V. Negado a unírsele, Odón IV apoyó nuevamente los derechos de su sobrina Juana II de Navarra al trono de Francia y no asistió a la coronación del nuevo rey en Reims. Incluso conspiró con los rebeldes flamencos en el derrocamiento de Felipe V. Finalmente, los dos hombres llegaron a un nuevo acuerdo en 1317: Odón recibía a nombre de su sobrina una anualidad de quince mil libras y se le prometió, a nombre de su novia Juana de Francia, ahora hija del rey, los condados de Borgoña y Artois entonces en poder de Mahaut de Artois. Mahaut era la abuela de Juana de Francia.

A la muerte de su hermano, Luis en 1316, Odón fue presionado por los angevinos para vender sus derechos como rey de Tesalónica y príncipe de Acaya a Felipe I de Tarento. En 1320, finalmente se los vendió a Luis, conde de Clermont.

Problemas con Carlos IV 

En 1322, el duque de Borgoña se unió rápidamente al nuevo rey Carlos IV el Hermoso, hermano de Felipe V. Sin embargo, Odón reclamó poco después el condado de Poitiers a nombre de su esposa, siendo esta última la hija del fallecido Felipe V, el antiguo titular del condado. Finalmente el parlamento decidió a favor del rey, considerando que los derechos de infantados los hacían reversibles a la corona de Francia en ausencia de herederos varones.

Subsecuentemente Odón reclamó, siempre en legado de Felipe V, el condado de Porcien, aunque sin éxito. En 1323, tomó la defensa de los intereses de los monjes de la abadía de Saint-Martin de Autun, que requería el señor de Tréchâteau, para no preocupar a los religiosos por el prado que estaba bajo el estanque de Avallon. Poco después, informó a los religiosos que renunciaba a sus pretensiones en el prado.

Funciones bajo Felipe VI 

Tuvo un papel importante en el inicio de la Guerra de los Cien Años, en la que participó en defensa de la corona de Francia contra Inglaterra. Participó en la Guerra de Sucesión Bretona durante la campaña de 1341.

Su único hijo, Felipe de Borgoña, Conde de Auvergne, murió tres años antes que él, su sucesor fue su nieto de tres años, Felipe I de Borgoña, después de que Eudes muriera de peste en Sens el 3 de abril de 1350.

Descendencia 
Con su esposa Juana III, Condesa de Borgoña, Eudes tuvo seis hijos, la mayoría de los cuales murieron jóvenes:

 Un hijo nacido muerto (1322)
 Felipe de Borgoña (1323 - 1346), conde de Auvernia
 Juan (1325 - 1327 o 1328)
 Tres hijos, que murieron jóvenes, nacidos en 1327, 1330 y 1335

Ancestros

Fuentes

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XIII
Casa de Borgoña
Duques de Borgoña del siglo XIV de la dinastía de los Capetos
Príncipes de Acaya del siglo XIV
Reyes titulares de Tesalónica
Condes consortes de Borgoña
Condes de Artois